Het Langwieser Viaduct is een spoorbrug in de omgeving van Langwies gelegen in het Zwitserse kanton Graubünden. Op de brug bevindt zich een smalspoorlijn van de Arosa-bahn van Chur naar het kuuroord en wintersportgebied rond de stad Arosa.

Het viaduct is tussen 1912 en 1914 gebouwd over het Plessurtal. Het was de eerste geheel uit beton vervaardigde brug in Zwitserland met een lengte van 285 meter en een hoogte van 62 meter boven de beek. Voor bekisting van de brug werd ruim 800 kubieke meter hout gebruikt.

Zie ook 
 Arosa-bahn
 Rhätische Bahn
 Zwitserse spoorwegen
 Lijst van Zwitserse spoorwegmaatschappijen

Externe link 

De officiële site van de RhB

Spoorbrug in Zwitserland
Bouwwerk in Graubünden
Rhätische Bahn